Alfred Berger (kunstschaatser) (1894-1966), Oostenrijks kunstschaatsster
 Alfred Berger (voetballer) (1898-?), Zwitsers voetballer